Asko steht für:

 Asko Deutsche Kaufhaus AG
 ASKO Nábytek bzw. Nábytok (dt. „ASKO Möbel“), Tochterunternehmen und Möbelmarke der porta Holding in Tschechien und in der Slowakischen Republik 

Askø steht für:
 Askø, Insel in Dänemark

ASKO steht als Abkürzung für:
 ASKO Kara (Association sportive de la Kozah), togoischer Fußballverein

Siehe auch:
 Asco
 ASKÖ

Abkürzung